Żelazny Most (wieś)
 Żelazny Most (zbiornik odpadów)

Zobacz też